Les élections régionales de 1975 au Tyrol (Landtagswahl in Tirol 1975) se sont tenues en Autriche dans le land de Tyrol, le . 

1975
Tyrol
Juin 1975